Вуаєнн () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Вуаєнн () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена